Annonaceae este o familie de plante angiosperme, ce constă din arbori, arbuști, și, mai rar, liane. 
Cu peste 2100 de specii din 130 de genuri, 
Annonaceae este cea mai mare familie din ordinul Magnoliales.

Sistematică

Genuri

 Afroguatteria
 Alphonsea
 Ambavia
 Anaxagorea
 Ancana
 Annickia
 Annona
 Anomianthus
Anonaspermum
 Anonidium
 Artabotrys
 Asimina
 Asteranthe
 Balonga
 Bocagea
 Bocageopsis
 Boutiquea
 Cananga—Ylang-ylang
 Cardiopetalum
 Cleistochlamys
 Cleistopholis
 Craibella
 Cremastosperma
 Cyathocalyx
 Cyathostemma
 Cymbopetalum
 Dasoclema
 Dasymaschalon
 Deeringothamnus
 Dendrokingstonia
 Dennettia
 Desmopsis
 Desmos
 Diclinanona
 Dielsiothamnus
 Disepalum
 Duckeanthus
 Duguetia
 Ellipeia
 Ellipeiopsis
 Enicosanthum
 Ephedranthus
 Exellia
 Fissistigma
 Fitzalania
 Friesodielsia
 Froesiodendron
 Fusaea
 Gilbertiella
 Goniothalamus
 Greenwayodendron
 Guamia
 Guatteria
 Guatteriella
 Guatteriopsis
 Haplostichanthus
 Heteropetalum
 Hexalobus
 Hornschuchia
 Isolona
 Letestudoxa
 Lettowianthus
 Malmea
 Marsypopetalum
 Meiocarpidium
 Meiogyne
 Melodorum
 Mezzettia
 Mezzettiopsis
 Miliusa
 Mischogyne
 Mitrella
 Mitrephora
 Mkilua
 Monanthotaxis
 Monocarpia
 Monocyclanthus
 Monodora
 Mosannona
 Neostenanthera
 Neo-uvaria
 Onychopetalum
 Ophrypetalum
 Oreomitra
 Orophea
 Oxandra
 Pachypodanthium
 Papualthia
 Petalolophus
 Phaeanthus
 Phoenicanthus
 Piptostigma
 Platymitra
 Polyalthia
 Polyceratocarpus
 Popowia
 Porcelia
 Pseudartabotrys
 Pseudephedranthus
 Pseudoxandra
 Pseuduvaria
 Pyramidanthe
 Raimondia
 Reedrollinsia
 Richella
 Rollinia
 Ruizodendron
 Sageraea
 Sanrafaelia
 Sapranthus
 Schefferomitra
 Sirdavidia
 
 Stelechocarpus
 Stenanona
 Tetrameranthus
 Toussaintia
 
 Trigynaea
 Trivalvaria
 Unona
 Unonopsis
 Uvaria
 Uvariastrum
 Uvariodendron
 Uvariopsis
 
 Xylopia

Referințe

Legături externe

 List of Annonaceae genera of the GRIN Database
 AnnonBase—online database for Annonaceae

 

 
Familii de plante
Fructe comestibile
Plante medicinale